Krasinski oder Krasiński, weibliche Form Krasińska, ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Stanisław Krasiński (1714–1800), Bischof, Präsident des Krontribunals, Gründer der Konföderation von Bar
 Cyrill von Korvin-Krasinski (1905–1992), deutscher Theologe, Religionswissenschaftler und Benediktinermönch
 Janusz Krasiński (1928–2012), polnischer Schriftsteller
 John Krasinski (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Małgorzata Krasińska (* 1938), polnische Biologin, Ehefrau von Zbigniew Krasiński
 Wincenty Krasiński, Graf (1782–1858), polnischer Adliger, Politiker und Heeresführer, Vater von Zygmunt Krasiński
 Zbigniew Krasiński (* 1938), polnischer Biologe, Ehemann von Małgorzata Krasińska
 Zygmunt Krasiński (1812–1859), polnischer Dichter, Sohn von Wincenty Krasiński

Siehe auch:
 Krasiński
 Krassinski